Une belle histoire peut référer à :
 Une belle histoire, chanson écrite par Pierre Delanoë, composée par Michel Fugain et interprétée par Michel Fugain et le Big Bazar. 
 Une belle histoire,  série télévisée française créée par Frédéric Krivine et Emmanuel Daucé et diffusée sur France 2 en .